za duhovnika in narodnega buditelja glej Janez Brodnik (duhovnik)
Janez Brodnik, slovenski telovadec, * 6. maj 1944, Golnik.

Brodnik je za Jugoslavijo nastopil na Poletnih olimpijskih igrah 1964 v Tokiu, Poletnih olimpijskih igrah 1968 v Ciudadu de Mexico ter Poletnih olimpijskih igrah 1972 v Münchnu.

Rezultati po orodju OI 1964:

Rezultati po orodju OI 1968:

Rezultati po orodju OI 1972:

Zunanje povezave 
 

Rojeni leta 1944
Živeči ljudje
Slovenski telovadci
Olimpijski tekmovalci za Jugoslavijo
Telovadci Poletnih olimpijskih iger 1964
Telovadci Poletnih olimpijskih iger 1968
Telovadci Poletnih olimpijskih iger 1972
Prejemniki Bloudkove plakete